La liste des sites classés de l'Aisne présente les sites naturels classés du département de l'Aisne.

Liste 
Les critères sur lesquels les sites ont été sélectionnés sont désignés par des lettres, comme suit :

TC : Tout critère
A : Artistique
P : Pittoresque
S : Scientifique
H : Historique
L : Légendaire

Références

Article connexe 
Département de l'Aisne

Sites classés